de volgende geestelijken in de Rooms-katholieke Kerk
 Maurus, heilige, benedictijn in Latium. Kerken in de Lage Landen met patroonheilige Maurus zijn naar deze Maurus vernoemd.
 Mauristen, kloosterorde genoemd naar deze Maurus
 Maurus van Krakau, bisschop van Krakau, Polen
 Maurus van Parentium, heilige, bisschop van Poreč, Kroatië
 Maurus van Piacenza, heilige, bisschop van Piacenza, Italië
 Maurus van Verdun, heilige, bisschop van Verdun, Frankrijk

Zie ook 
 Mauro, doorverwijspagina 
 Saint-Maur, doorverwijspagina
 Maurus Moreels, doorverwijspagina